Robert Armitage kan syfta på:

* Robert Armitage (1866–1944), brittisk politiker
 Robert Perceval Armitage (1906–1990), brittisk kolonialämbetsman
 Robert Selby Armitage (1905–1982), brittisk militär